Renato Carneiro, também conhecido como Renato Moicano (Brasília, 21 de maio de 1989), é um lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) ele atualmente compete no peso-pena do Ultimate Fighting Championship.

Renato é natural de Brasília mas teve seu inicio no mundo das lutas no Rio de Janeiro, onde morou por um período da infância e começou a treinar jiu-jítsu. Após voltar do Rio de Janeiro, seguiu praticando jiu-jítsu com o Mestre Alex Nacfur (conhecido como "Leleco"). Seguindo no mundo das lutas, Renato Moicano passou a treinar não só o jiu-jítsu, mas boxe e muay thai também. Com rápido destaque em todas as modalidades, decidiu abandonar o curso de direito e se dedicar exclusivamente às lutas.

Renato é conhecido por sua humildade dentro dos ringues e octógonos. Possui um forte apego à filosofia das artes marciais. Tem como hobby a leitura da história e origem das artes marciais além de filosofia. É um grande admirador da cultura oriental. Diferente de outros lutadores que chamam atenção com provocações e atos de desrespeito com outros lutadores, Moicano sempre chama atenção pela calma, respeito e cordialidade para com os adversários.

Carreira no MMA

Jungle Fight
A estréia oficial de Renato "Moicano" Carneiro no MMA aconteceu no Jungle Fight 18, contra Marcos Alexandre "Capitão" em 20 de março de 2010. Moicano venceu por finalização no terceiro round. O que chamou bastante atenção, já que na época Moicano era faixa roxa de jiu-jítsu, e Alexandre Capitão um faixa preta. O que não impediu a vitória de Moicano por finalização com um mata-leão.

Moicano ainda venceu mais quatro lutas na organização, vencendo lutas duríssimas contra adversários experientes como João Paulo Rodrigues (primeiro a vencer Renan Barão no MMA), Eduardo Felipe, João Luiz Nogueira e Iliarde Santos. Ele também fez uma luta pelo Shooto Brasil, contra Felipe Froes, e a luta terminou com um controverso empate. Moicano foi anunciado como vencedor do combate e no apagar das luzes Dedé Pederneiras (organizador do evento e líder da Nova União, que organiza o Shooto Brasil) subiu no ringue para anunciar que a luta havia sido empate. Detalhe: O adversário de Renato Moicano era aluno de Dedé Pederneiras e lutador da Nova União.

Carneiro finalizou Mauro Chaulet no Jungle Fight 50 e desafiaria o campeão Mário Israel, mas o campeão se lesionou e a luta foi cancelada. Ele então venceu Nilson Pereira por decisão unânime no Jungle Fight 71 para ter uma chance pelo Título Interino contra Ismael Bonfim. Ele se tornou campeão interino ao vencer a luta por finalização no primeiro round, com um inédito mata leão com um braço só, mostrando um jiu-jítsu afiadíssimo e muita constrição, marca registrada dos alunos do Mestre Ataíde Junior (Constrictor Team).

Ultimate Fighting Championship
Renato Carneiro assinou contrato com o UFC para substituir Rony Jason contra o finlandês Tom Niinimäki em 20 de dezembro de 2014 no UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway. Ele venceu a luta por finalização com um mata leão no segundo round, após uma bela apresentação e um excelente jogo Muay Thai.

Carneiro fez sua segunda luta pela organização contra o russo Zubaira Tukhugov em 14 de maio de 2016 no UFC 198: Werdum vs. Miocic, após um combate muito equilibrado ele venceu por decisão dividida.

Carneiro ganhou de vez os holofotes do mundo do MMA em sua terceira luta do UFC ao fazer bonito e ganhar do americano e amplo favorito Jeremy Stephens, então quinto colocado do ranking. Após o combate o brasileiro entrou no top 15 do ranking dos peso-pena do UFC, passando a ocupar a 11º posição. Jeremy Stephen após a luta caiu para a 8º posição.

Após essa luta, Moicano fez a luta da noite no UFC 214, com o melhor card do ano de 2017. A luta era entre os 2 únicos atletas invictos no top 15 dos peso-pena. Nesta luta Moicano conheceu sua primeira derrota ao ser finalizado no terceiro round. Moicano, que estava vencendo o combate, tentou uma entrada de queda e foi pego em uma guilhotina,  golpe forte do adversário.

Após a derrota, Moicano conseguiu importantes vitórias  contra Cub Swanson no UFC 227 e contra o excelente Boxer Calvin Kattar. 

Moicano então ficou  às portas da disputa de cinturão.  Antes de disputar o cinturão,  precisaria vencer ninguém  menos do que a lenda vida do mma: José Aldo. Este combate aconteceu no UFC Fortaleza. Moicano começou bem a luta, vencendo o primeiro round, mas acabou surpreendido e nocauteado no segundo.  

Moicano conheceria,  ainda, a terceira e última  derrota da Carreira no UFC Greenville contra o "Zumbi Coreano" em rapidíssimo nocaute no primeiro round. 

Após  2 derrotas seguidas, Moicano reviu suas estratégias  de luta, de equipe e de preparação. Aparando algumas arestas e fortalecendo ainda mais seu jogo.  

Em 2020 vem sendo  apontado dentro da ATT (American Top Team), uma das maiores e melhores academias do mundo, como o próximo grande campeão da categoria 66kgs ou até  mesmo da 70kgs.    

No UFC de Brasilia de 14/03/2020 finalizou seu primeiro adversário na categoria peso leve em apenas 40 segundos com um mata leão,  especialidade de Moicano.

Títulos 

'''Jungle Fight
Título Peso Pena Interino (Uma vez)

Cartel no MMA 

|Vitória
|align=center|17-5-1
| Brad Riddell
|Finalização (mata leão)
|UFC 281: Adesanya vs. Pereira
|12/11/2022
|align=center|1
|align=center|3:20
| Nova Iorque, Nova Iorque
|
|-
|Derrota
|align=center|16-5-1
| Rafael dos Anjos
|Decisão (unânime)
|UFC 272: Covington vs. Masvidal
|05/03/2022
|align=center|5
|align=center|5:00
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|Vitória
|align=center|16-4-1
| Alexander Hernandez
|Finalização (mata leão)
|UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2
|12/02/2022
|align=center|2
|align=center|1:23
| Houston, Texas
|
|-
|Vitória
|align=center|15-4-1
| Jai Herbert
|Finalização (Mata Leão)
|UFC Fight Night: Gane vs. Volkov
|26/06/2021
|align=center|2
|align=center|4:19
| Enterprise, Nevada
|
|-
|Derrota
|align=center|14-4-1
| Rafael Fiziev
|Nocaute (socos)
|UFC 256: Figueiredo vs. Moreno
|12/12/2020
|align=center|1
|align=center|4:05
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|Vitória
|align=center|14-3-1
| Damir Hadžović
|Finalização (mata leão)
|UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira
|14/03/2020
|align=center|1
|align=center|0:44
| Brasília
|
|-
|Derrota
|align=center|13-3-1
| Chan Sung Jung
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC Fight Night: Moicano vs. Korean Zombie
|22/06/2019
|align=center|1
|align=center|0:58
| Greenville
|
|-
|Derrota
|align=center|13-2-1
| José Aldo
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes II
|02/02/2019
|align=center|2
|align=center|0:44
| Fortaleza
|
|-
|Vitória
|align=center|13-1-1
| Cub Swanson
|Finalização (mata leão)
|UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt II
|04/08/2018
|align=center|1
|align=center|4:15
| Los Angeles, Califórnia
|
|-
| Vitória
|align=center|12-1-1
| Calvin Kattar
|Decisão (unânime)
|UFC 223: Khabib vs. Iaquinta
|07/04/2018
|align=center|3
|align=center|5:00
| Brooklyn, Nova Iorque
|
|-
| Derrota
|align=center|11-1-1
| Brian Ortega
|Finalização (guilhotina)
|UFC 214: Cormier vs. Jones II
|29/07/2017
|align=center|3
|align=center|2:59
| Anaheim, California
|
|-
| Vitória
|align=center| 11-0-1
| Jeremy Stephens
|Decisão (dividida)
|UFC on Fox: Johnson vs. Reis
|15/04/2017
|align=center|3
|align=center|5:00
| Kansas City, Missouri
|
|-
| Vitória
|align=center| 10-0-1
| Zubaira Tukhugov
|Decisão (dividida)
|UFC 198: Werdum vs. Miocic
|14/05/2016
|align=center|3
|align=center|5:00
| Curitiba
|
|-
|Vitória
|align=center| 9-0-1
| Tom Niinimäki
|Finalização (mata leão)
|UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway
|20/12/2014
|align=center| 2
|align=center| 3:30
| Barueri
|
|-
|Vitória
|align=center| 8-0-1
| Ismael Bonfim
|Finalização (mata leão)
|Jungle Fight 71
|19/07/2014
|align=center| 1
|align=center| 2:59
| São Paulo
|
|-
|Vitória
|align=center| 7-0-1
| Nilson Pereira
|Decisão (unânime)
|Jungle Fight 55
|20/07/2013
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Rio de Janeiro
|
|-
|Vitória
|align=center| 6-0-1
| Mauro Chaulet
|Finalização (mata leão)
|Jungle Fight 50
|06/04/2013
|align=center| 2
|align=center| 2:53
| Novo Hamburgo
|
|-
|style="background-color: #c5d2ea; text-align:center"|Empate
|align=center| 5-0-1
| Felipe Froes
|Empate (majoritário)
|Shooto Brasil 36
|23/11/2013
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Brasília
|
|-
|Vitória
|align=center| 5-0
| Iliarde Santos
|Decisão (unânime)
|Jungle Fight 29
|25/06/2011
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Serra
|
|-
|Vitória
|align=center| 4-0
| Andrezinho Nogueira
|Decisão (unânime)
|Jungle Fight 25
|19/02/2011
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Vila Velha
|
|-
|Vitória
|align=center| 3-0
| Eduardo Felipe
|Finalização (mata leão)
|Jungle Fight 24
|18/12/2010
|align=center| 2
|align=center| 2:49
| Rio de Janeiro
|
|-
|Vitória
|align=center| 2-0
| João Paulo Rodrigues
|Decisão (unânime)
|Jungle Fight 21
|31/07/2010
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Natal
|
|-
|Vitória
|align=center| 1-0
| Alexandre de Almeida
|Finalização (mata leão)
|Jungle Fight 18
|20/03/2010
|align=center| 3
|align=center| 1:56
| São Paulo
|
|-

Lutadores de MMA do Distrito Federal (Brasil)
Naturais de Brasília